Pierre Étienne Simon Duchartre (1811-1894), botaniste français.
 Pierre-Louis Duchartre (1894-1983), écrivain français.